Дальберг-Актон () — английская фамилия. Известные носители:

 Дальберг-Актон, Джон (1834—1902) — английский историк и политический деятель.
 Дальберг-Актон, Фердинанд Ричард (1801—1837) — неаполитанский аристократ английского происхождения.
  (1870—1924) — пэр, дипломат, первый посол Великобритании в Финляндии (1919—1920).
  (1941—2010) — политик.